Первая ступень может обозначать:

 Первая ступень многоступенчатой ракеты.
 Первая ступень — одна из трёх горных ступеней на Северо-восточном гребне горы Джомолунгмы.
 Первая Ступень — упразднённый посёлок в Литвиновичском сельсовете Кормянского района Гомельской области Белоруссии.